Pierwszy rząd Iva Sanadera – dziewiąty rząd Republiki Chorwacji od rozpoczęcia w 1990 procesu demokratyzacji, urzędujący w latach 2008–2007
 Drugi rząd Iva Sanadera – dziesiąty rząd Republiki Chorwacji od rozpoczęcia w 1990 procesu demokratyzacji, urzędujący w latach 2008–2009